Em 1913–14 no futebol português, o Benfica venceu o Campeonato Regional de Lisboa, o Boavista o Campeonato Regional do Porto e o FC Porto a Taça José Monteiro da Costa.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Évora – Vitória Académico
 Campeonato Regional de Lisboa – Benfica
 Campeonato Regional de Portalegre – SL Portalegre
 Campeonato Regional do Porto – Boavista
Não-oficiais
 Taça José Monteiro da Costa – FC Porto

Futebol de 1913 em Portugal
Futebol de 1914 em Portugal
1913–14